Aisén peut désigner : 
 Aysén, une région au Chili.
 Aysén, une province au Chili.
 Aysén, une commune au Chili.
 Fleuve Aysén, un fleuve au Chili.